Alvarenga se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Herculano Marcos Ferraz de Alvarenga
 Moacyr Alvarenga